Гутка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гутка — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Гутка — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Словакия 
 Гутка — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края.

См. также 
 Старая Гутка () — село в Семёновском районе Черниговской области Украины.